Виссхер ()

 Виссхер, Анна Румерс (1583—1651) — нидерландская поэтесса.
 Виссхер, Кодин (1835—1912) — нидерландская писательница и переводчица.
 Виссхер, Корнелис (1629—1662) — голландский гравёр и рисовальщик.
 Виссхер, Ламбрехт (1634 — позже 1677) — голландский гравёр.
 Виссхер, Мария Тесселсхаде (1594—1649) — нидерландская поэтесса, переводчица и гравировщица.
 Виссхер, Румер (1547—1620) — нидерландский купец, поэт и меценат. Отец поэтесс Анны и Марии Виссхер.
 Виссхер, Ян (1636 — после 1691) — голландский гравёр.
 Издательский дом голландских гравёров и картографов Виссхер (Фишеры, ), был известен в Европе XVII века под переводным латинским названием Пискаторы ( — рыбак).

См. также 
 Фишер